COPSA o Copsa puede referirse a:
 Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública: entidad gremial chilena.
 Compañía de Ómnibus de Pando S.A.: empresa uruguaya de transporte de pasajeros.